Марк Хораций Пулвил може да се отнася за:

 Марк Хораций Пулвил (консул) – римски консул през 509 и 507 пр.н.е.
 Марк Хораций Пулвил (трибун) – консулски военен трибун през 378 пр.н.е.